Manrubio puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ageratum conyzoides;
 el nombre común de la planta Ballota hirsuta también conocido como Manrubio rojo;
 el nombre común de la planta Ballota nigra;
 el nombre común de la planta Marrubium vulgare; 
 el nombre común de la planta Salvia verbenaca; o
 el nombre común de la planta '''''Waltheria americana.